Херахой — часть названия двух сёл в Чеченской Республике России:
 Верхний Херахой
 Нижний Херахой